Дифил (; ):

 Дифил (III век до н. э.) — древнегреческий драматург.
  (I век до н. э) — трагический актёр времён Помпея.
  — стоик, прозванный за свои остроумные исследования Лабиринтом;
  — врач, уроженец о-ва Сифнос, современник Лизимаха, автор обширного сочинения о питательных веществах.

Примечания